Lisina je ime več naselij:
 Lisina, Raška (Srbija)
 Lisina, Črna gora